Михаил Либман:

 Либман, Михаил Александрович (1921—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Либман, Михаил Львович (род. 1957) — советский и израильский композитор, пианист.
 Либман, Михаил Яковлевич (1920—2010) — советский, российский и израильский искусствовед.